Lengyelország
Baszki, település a Lublini vajdaságban.
Baszki, település a Lubusi vajdaságban.